Interkontinentala cupen 1979 var den artonde upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i två matcher mellan de europeiska vicemästarna och sydamerikanska mästarna i fotboll. 1979 var sista året som turneringen spelades med formatet hemma- och bortamatch på respektive lags hemarena, då man ändrade till en enda match i Japan med Toyota som huvudsponsor, 1980. 

Europa representerades av Malmö FF från Malmö, Sverige som kom tvåa i Europacupen 1978–79. Nottingham Forest blev detta år Europacupmästare, men då de tackade nej till att delta erbjöds tvåan Malmö FF deras plats, som tackade ja. Sydamerika representerades av Olimpia från Asunción, Paraguay som vann Copa Libertadores 1979.

Olimpia stod som slutsegrare efter sammanlagd seger med 3-1, då man vann i Malmö med 1–0, och i Asunción med 2–1.

Matchdetaljer

Första mötet

Andra mötet

Källor

Fotnoter

1979
Fotboll i Sverige 1979
1980 i Paraguay
Fotbollsåret 1979
Fotbollsåret 1980
Malmö FF
Club Olimpia
Internationella sportevenemang i Malmö
Malmö under 1970-talet
Sportevenemang i Asunción
Internationella fotbollstävlingar i Paraguay
Asunción under 1900-talet